La estación Técnica es parte del sistema de transporte de cable aéreo de Guayaquil llamado Aerovía que se inauguró en el año 2020.  Esta estación no es accesible para los pasajeros.

Diagrama de la Estación

Referencias 

Guayaquil
Transporte de Guayaquil
Teleféricos en Ecuador
Teleféricos